Радим може бити:

 Радим (Јичин), насељено мјесто у округу Јичин, Краловехрадечки крај, Чешка Република
 Радим (Колин), насељено мјесто у округу Колин, Средњочешки крај, Чешка Република